Wulfhilde ou Wulfhild est un nom germanique porté par plusieurs femmes.

 Wulfhilde de Barking (morte en 996), abbesse anglo-saxonne du  ;
 Wulfhilde de Norvège (morte en 1071), princesse norvégienne du , épouse d'Ordulf de Saxe ;
 Wulfhilde de Saxe (morte en 1126), princesse saxonne du , épouse d'Henri IX de Bavière.